Ла-Сельв () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Ла-Сельв () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон